Hors catégorie (dansk: udenfor kategori) er en klassificering af de hårdeste stigninger i franske cykelløb, der sprænger kategoriseringsskalaen. Betegnelsen er navnlig kendt fra Tour de France og forkortes som regel HC. For at blive klassificeret som udenfor kategori skal et bjerg enten stige mere end 1.500 højdemeter eller 1.000 højdemeter med en gennemsnitsstigning på mere end 6,5 % .
Der findes undtagelser, for eksempel er stigningen op til Luz Ardiden kun 870 højdemeter, og op til Port de Balès er gennemsnittet på stigningen "kun" 6,3 %. Alligevel bliver begge klassificeret som HC. Det modsatte gælder for Port d'Envalira, som trods sine 1685 højdemetre, er klassificeret som en 1. kategori. Grunden er en relativt lav gennemsnitsstigning. Derudover er det af betydning hvornår på etapen stigningen kommer, hvor hårde bakkerne før på etapen har været, og hvor tæt afstanden er mellem de kategoriserede bjerge.

Tour de France 
Denne liste er en oversigt over stigninger som er blevet klassificeret som hors catégorie (HC) én eller flere gange.

Referencer 

Tour de France